Gyrationsradius steht für

 Streumassenradius 
 Trägheitsradius
 Larmor-Radius